Bannwarth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bannwarth (1872–1947), deutscher Ingenieur und Manager 
 Alfred Bannwarth (1903–1970), deutscher Neurologe
 Raimund Bannwarth (1795–1864), Freiburger Oberbürgermeister
 Rudi Bannwarth, deutscher Holzbildhauer 

Siehe auch:
 Bannwart (Begriffsklärung)
 Bannwarth-Syndrom